Volodarskij 
 Vladimir Volodarskij, rivoluzionario russo
 Volodarskij, località dell'Oblast' di Astrachan', capoluogo del Volodarskij rajon

Pagine correlate 
 Volodarskij rajon
 Volodarsk